Івіца Грлич (босн. Ivica Grlić, нар. 6 серпня 1975, Мюнхен, ФРН) — боснійський футболіст та функціонер.
 Райко Грлич (Rajko Grlić) — режисер.
 Гордан Грлич Радман () — хорватський політик, дипломат, міністр закордонних і європейських справ Хорватії